Barrasso ist der Familienname folgender Personen:

 John Barrasso (* 1952), US-amerikanischer Politiker und Senator von Wyoming
 Tom Barrasso (* 1965), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Barasso